Walravens ou Walraven peuvent désigner : 

En néerlandais Wal viendrait de , la muraille, la digue et , les corbeaux. 

Au , des hommes habillés de longs manteaux noirs se promenaient sur les digues de la mer du nord. 

Des sentinelles qui regardaient au loin afin de prévenir de l'arrivée d'ennemis par la mer.

Patronyme 

 Charles-Gustave Walravens (1841-1915), prélat belge ;
 Ghislain Walravens (1880-1955), prêtre belge, résistant, espion de la Première Guerre mondiale;
 Daniel Walravens (1944-), peintre français ;
 Jean-Paul Walravens (1942-), dit « Picha », dessinateur, scénariste et réalisateur de films d'animation belge ;
 Mona Walravens (1986-), actrice belge, également metteuse en scène, fille et cousine des 2 précédents ;
  (1970-), joueuse néerlandaise de tennis handisport.

Divers 
 (1946) Walraven (aussi nommé 1931 PH) est un astéroïde de la ceinture principale.

Prénom 
 

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais
Prénom néerlandais